Čapek, cseh családnév 
 1931 Čapek, Karel Čapekről elnevezett aszteroida
 ČAPEK – a Česká asociace pétanque klubů nevű cseh pétanque klub rövidítése